A Premier League-ben a hónap védése díjat (hivatalos nevén a Castrol Save of the Month) az a kapus kapja meg, aki az adott hónapban a legjobb védést tudta bemutatni. Először a 2022–2023-as szezonban adták át. Az első díjat Nick Pope (Newcastle United) kapta, 2022. augusztusában.

A díj legutóbbi, 2023. februári díjazottja a Manchester United játékosa, David de Gea.

Győztesek

Legtöbb győzelem 
A 2023. februári díjazással bezárólag.

Csapatok szerint 
A 2023. februári díjazással bezárólag.

Nemzetiségek szerint 
A 2023. februári díjazással bezárólag.

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek 

 Premier League – A hónap játékosa díj
 Premier League – A hónap gólja díj

Angol labdarúgó-bajnokság
Labdarúgással kapcsolatos díjak